Кубок Европы по пляжному футболу среди женщин 2019 — четвертый розыгрыш кубка Европы по пляжному футболу среди женщин. Турнир проводится с 5 по 7 июля 2019 года в Назаре, Португалия (несмотря на то, что Португалия не участвует). В соревновании принимают участие шесть сборных. Турнир пройдет одновременно со первым этапом мужской Евролиги.

Участвующие команды 
  Англия
  Испания
  Швейцария
  Россия
  Чехия
  Нидерланды

Групповой этап

Группа А

Группа В

Плей-офф

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Чемпион

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 Турнир на beachsoccer.com
 Турнир на bsrussia.com

Кубки Европы по пляжному футболу
2019 год в спорте
Июль 2019 года
Международные соревнования по футболу среди женщин